Revenge Is Sweet – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Revenge Is Sweet – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
Revenge Is Sweet – cortometraggio del 1913 diretto da Edwin J. Collins
Revenge Is Sweet – cortometraggio di animazione  del 1917 diretto da Bud Fisher